Super liga Srbije i Crne Gore u fudbalu (2004/2005) była 13. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Serbii i Czarnogórze. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Crvena zvezda Belgrad. Nowym mistrzem Serbii i Czarnogóry został zespół Partizan Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Marko Pantelić, który w barwach klubu Crvena zvezda Belgrad strzelił 21 goli.

Zasady przyznawania punktów 
 Zwycięstwo: 3 punkty
 Remis: 1 punkt
 Porażka: 0 punktów

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Super liga Srbije i Crne Gore

Przypisy

Bibliografia 
 

2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii i Czarnogórze